Церква Успіння Пресвятої Богородиці — парафія і храм Скалатського благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Городниця Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Будівництво храму розпочали у 1923 році. Найбільшим жертводавцем був Дмитро Голояд. Він власноруч виготовив хрест та розп'яття Ісуса Христа і встановив на своєму полі. (Хрест зруйнували за радянських часів). Значні пожертви вніс Павло Шевчук. Землю під будівництво храму придбано за кошти Микити Білика.

У 2004 році парафія перейшла до Української Православної Церкви Київського Патріархату. У 2009 році село святкувало своє 450-річчя. Біля фігури Матері Божої відслужили молебень за жителів села.

Парохи 
 о. Михайло Степчук,
 о. Анатолій Барчук,
 о. Григорій Карпець,
 о. Ярослав Назаревич,
 о. Юрій Підгірський (з 2004).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Городниця (Тернопільський район)
Церкви Успіння Пресвятої Богородиці